Сифуэ́нтес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 106 км². Население — 2109 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Покровителем города считается Христос Милосердный.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 CifuentesNET, descubre Cifuentes
 
 
 Algunas pinceladas sobre Cifuentes
 Ayuntamiento de Cifuentes

 
Муниципалитеты Гвадалахары